Hansdotter kan syfta på:
 Frida Hansdotter, svensk alpin skidåkare
 Hanna Hansdotter, ställd inför rätta 1756
 Karin Hansdotter (1539–1596), godsägare i Finland

Se även 
 Guðrið Hansdóttir, färöisk sångerska
 Christina Hansadotter (Brask) (1459–1520)
 Unghanses dotter, medeltida flicka enligt legend